О́кли, О́укли ():

Персоналии 
Окли, Генри Фрэнсис (род. 1941) — британский ботаник.
Окли, Тайлер (род. 1989) — видеоблогер, телеведущий, правозащитник.
Окли, Чарльз (род. 1963) — американский баскетболист.
Оукли, Энни (урождённая Фи́би Энн Мо́узи; 1860—1926), — американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла. 
Купер-Оукли, Изабель (урождённая Купер; 1854—1914) — английская писательница, член британской секции Теософского Общества.

Топонимы

Соединённые Штаты Америки 
 Окли (Айдахо)
 Окли (Вайоминг)
 Окли (Делавэр)
 Окли (Калифорния)
 Окли (Канзас)
 Окли (Мичиган)
 Окли (Мэриленд)
 Окли (Юта)

Украина 

Окли — село в Виноградовском районе Закарпатской области.

Разное 
 «Оукли» — бренд, принадлежащий итальянской компании Luxottica, производитель спортивных очков, а также обуви и аксессуаров.

 Окли Гедь